Museumsverein steht für:
 Museumsverein Aachen, gegründet 1877
 Museumsverein Bozen, gegründet 1882
 Museumsverein Reinbek, gegründet 1989

Siehe auch:
 Musealverein